Тука — фамилия:

 Тука, Амель (род. 1991) — легкоатлет Боснии и Герцеговины.
 Тука, Войтех (1880—1946) — премьер-министр Словакии (1939—1944).
 Тука, Георгий Борисович (род. 1963) — украинский бизнесмен и волонтёр, председатель Луганской областной государственной администрации с 2015 года.

Тука — псевдоним:
 Тука (род. 1996) — португальский футболист.

Тука — топоним:
 Тука — деревня в уезде Ляэнемаа, Эстония.

См. также 
 Тукай
 Туккай